Giuseppe Piazzi ist ein ehemaliger italienischer Autorennfahrer.

Karriere als Rennfahrer 

Giuseppe Piazzi war in den 1960er- und 1970er-Jahren als Bergrennfahrer und Sportwagenpilot aktiv. Er bestritt Rennen in der italienischen Sportwagen-Meisterschaft und der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Sein größter internationaler Erfolg war der dritte Rang beim 1000-km-Rennen von Monza 1982, gemeinsam mit Gabriele Ciuti und Mario Benusiglio im Osella PA7.

Statistik

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.

Weblinks 

 Giuseppe Piazzi bei der Driver Database
 Giuseppe Piazzi bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Italien)
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Bergrennfahrer
Italiener
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann